Адана́ может означать:
 Адана — город в южной Турции.
 Адана (ил) — провинция в Турции.
 Адана (Османская провинция) — провинция Османской империи.